

Toponymes
 Guye, rivière française qui donne son nom aux communes suivantes :
 Chevagny-sur-Guye ;
 Salornay-sur-Guye ;
 Saint-Clément-sur-Guye ;
 District de Guye, dans la province du Hebei en Chine.

Patronymes

 Charles-Eugène Guye (1866-1942), physicien suisse ;
 François Guye (1953-), musicien suisse ;
 Nicolas Philippe Guye (1773-1845), général français ;
 Philippe-Auguste Guye (1862-1922), chimiste et universitaire suisse.